Кири́лл Ива́нович Геник (; 1857, село Нижний Березов, Косовский район, Ивано-Франковская область — 12 февраля 1925, Виннипег, Канада) — украинско-канадский общественный и культурный деятель, журналист. Включен в канадский «».

Биография 
Родился в 1857 в селе Нижний Березов в Галиции в семье Ивана Геника, сельского старосты, и Анны Перцович. Начальное образование получил в городе Коломые, затем уехал в Станислав (ныне Ивано-Франковск), где получил педагогическое образование. Получил степень бакалавра во Львове и был назначен учителем в 1879 году недалеко от г.Надворная. В 1882 году Геник вернулся в своё родное село и открыл там школу. В 1880-х годах Геник основал мукомольное предприятие и производственный кооператив, которые назвал «Карпатская лавка». В 1890 избран в городской совет города Коломыя.

Спустя некоторое время Геник познакомился с Осипом Олесковым, который поощрял эмиграцию украинцев в Канаду. Олесков попросил Геника сопроводить группу из 64 украинцев в Канаду и оказать им содействие в обустройстве на месте. Геник с женой и четырьмя детьми присоединился к группе переселенцев и 22 июня 1896 года прибыл с ними в Квебек. Изначально Геник с группой украинцев поехал в Виннипег, а оттуда они отправились в глубь провинции Манитоба и основали поселение
Стюартбёрн, которое сегодня считается первой украинской общиной в Западной Канаде. В августе Геник подал заявление на получение земельного надела (гомстеда) в Стюартбёрне, но быстро передумал и переехал в Виннипег. В том же месяце Олесков рекомендовал Геника на должность иммиграционного агента в Министерство внутренних дел Канады, и в сентябре Геник стал внештатным сотрудником министерства, выполнявшим устные и письменные переводы. По долгу службы Геник также встречал новых украинских переселенцев в Квебеке, которых убеждал использовать английский язык, отказаться от своих обычаев и при необходимости выступал в качестве консультанта. По мере роста иммиграции украинцев в Канаду служебная нагрузка Геника увеличилась настолько, что в 1898 году он был принят на работу в Правительство Канады на полную ставку, став, таким образом, первым украинцем — канадским госслужащим на постоянной основе.

В 1899 году Геник в своем доме учредил читальный зал им.  Тараса Шевченко, а в 1903 году основал первую в Канаде газету на украинском языке «Канадский фермер». Геник не был религиозным человеком, однако был убеждён, что христианство должно существовать независимо от греко-православных и русско-православных норм, и в 1903—1904 в сотрудничестве с пресвитерианскими пасторами он основал «Независимую Православную Церковь». В 1911 году, после того, как Либеральная партия Канады проиграла выборы, Геник потерял работу. Некоторое время он жил в Соединенных Штатах Америки, но позднее вернулся в Виннипег, где умер 12 февраля 1925.

На момент своей смерти Геник был настолько популярен, что в украинской общине Канады он был известен, как «Царь Канады».

Ссылки

библиография 

 Dictionary of Ukrainian Canadian biography, pioneer settlers of Manitoba, 1891—1900, V. J. Kaye, editor and compiler (Toronto, 1975).
 Oleksander Dombrovsky, Outline of the history of the Ukrainian Evangelical-Reformed movement (New York et Toronto, 1979) [text in Ukrainian].
 A heritage in transition : essays in the history of Ukrainians in Canada, M. R. Lupul, editor (Toronto, 1982).
 J.-P. Himka, Galician villagers and the Ukrainian national movement in the nineteenth century (New York, 1988).
 V. J. Kaye, Early Ukrainian settlements in Canada, 1895—1900 Dr. Josef Oleskow’s role in the settlement of the Canadian northwest (Toronto, 1964).
 O.T. Martynowych, The Seraphimite, Independent Greek, Presbyterian and United Churches, umanitoba.ca/…canadian…/05_The_Seraphimite_Independent_Greek_Presbyterian_and_United_Churches.pdf -
 O.T. Martynowych, The Taras Shevchenko Reading Club/Educational Society for …umanitoba.ca/faculties/…/04_The_Taras_Shevchenko_Reading_Club.pdf -
 O. T. Martynowych, Ukrainians in Canada : the formative period, 1891—1924 (Edmonton, 1991).
 M. H. Marunchak, Studies in the history of Ukrainians in Canada (5 vol. published, Winnipeg, 1964-) [text in Ukrainian].
 O. I. Sych, From the " new land " letters of Ukrainian emigrants from Canada (Edmonton, 1991) [text in ukrainian].

Ссылки 
 
 Martynowych, Orest T., The Seraphimite, Independent Greek, Presbyterian and United Churches
 Martynowych, Orest T., The Taras Shevchenko Reading Club

См. также ссылки 
Православная церковь всероссийского патриаршества

Родившиеся в 1857 году
Умершие в 1925 году
Персоналии:Виннипег
Родившиеся в Косовском районе
История Манитобы
Иммигрировавшие в Канаду с Украины
Социальные работники